Il singolare dell'Ostrava Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Tim Henman.

David Prinosil ha battuto in finale 6–1, 6–2 Petr Korda.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Wayne Ferriera (quarti di finale)
  Boris Becker (secondo turno)
  Richard Krajicek (primo turno)

 Todd Martin (quarti di finale)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Tim Henman (semifinali)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Ostrava Open 1996
ATP Tour 1996